Albumy muzyczne
 Trouble – minialbum grupy Coldplay, wydany w roku 2001
 Trouble – debiutancki album studyjny rapera Akona, wydany w roku 2004
 Trouble – album Natalii Kills, wydany w roku 2013
 Trouble – drugi album studyjny zespołu Whitesnake, wydany w roku 1978

 Piosenki
 „Trouble” – singel grupy Coldplay z albumu Parachutes, wydany w roku 2000
 „Trouble” – singel Pink z albumu Try This, wydany w roku 2003
 „Trouble” – singel Iggy Azalea z albumu Reclassified, wydany w roku 2015
 „Trouble” – piosenka napisana przez Jerry'ego Leibera i Mike'a Stollera, nagrana przez Elvisa Presleya w 1958 roku
 „T-R-O-U-B-L-E” – piosenka napisana przez Jerry'ego Chesnuta i Steve'a Tyrella w 1975 roku, która także znalazła się w repertuarze Elvisa Presleya

 Inne
 Trouble – amerykański zespół muzyczny, grający doom metal
 Trouble – amerykański raper